Bloody Mary steht für:
 Bloody Mary, ein Cocktail
 Maria I. (England), Königin von England
 eine fiktive Schreckgestalt der US-amerikanischen Folklore, siehe Bloody Mary (Moderne Sage)
 Bloody Marie – Eine Frau mit Biß, US-amerikanische Horrorkomödie, 1992